Kotowski [] ist ein ursprünglich polnischer Familienname.

Häufigkeit und Schreibweisen 
Den Familiennamen tragen in Polen bis zu 6500 Personen, im deutschen Sprachraum rund 700 Personen. Im Polnischen wird er bei weiblichen Trägern zu Kotowska [] sowie im Plural zu Kotowscy [] dekliniert. Entwickelt haben sich darüber hinaus aus dem Familiennamen auch die selteneren Schreibvarianten Kotowsky (vor allem in Österreich anzutreffen) sowie Kotovsky und Kotovská (in Tschechien und der Slowakei populär). Im Zusammenhang mit Umschriften aus dem kyrillischen Alphabet bestehen zudem parallel die Schreibvarianten Kotowskij und Kotowskaja. Im Rumänischen entwickelte sich hieraus die Schreibvariante Cotovschi.

Geschichte und Verwendung 
Träger des Familiennamens entstammen sowohl dem Adels- als auch Bauernstand. Es handelt sich dabei also je nach Träger um einen Herkunftsnamen, bezugnehmend auf gleichklingende Ortschaften, oder einem aus mittelalterlichen Beinamen entstanden Familiennamen. Die in dem Familiennamen enthaltene Vorsilbe Kot [] ist in einigen Fällen ein solcher Beiname und bedeutet im Polnischen Katze.

Die ältesten noch erhaltenen und dokumentierten Erwähnungen des Familiennamens als Adelsname stammen aus dem 17. Jahrhundert und beziehen sich auf den adligen Militär Konstanty Kotowski sowie den königlichen Truchsess Adam Kotowski. Im früheren Galizien wurden ab 1782 in der Adelsmatrikel zudem zwei Adelsgeschlechter mit dem Familiennamen geführt, eins der Wappengemeinschaft Trzaska angehörend und aus der polnischen Region Rawa stammend, sowie das andere der Wappengemeinschaft Pomian angehörend und aus der litauischen Region Samogitien stammend. Andere Träger des Familiennamens, die dem polnischen Adel angehörten, waren über dies Mitglieder in den Wappengemeinschaften Kierdeja, Łada, Pobóg und Puchała.

Während des Zweiten Weltkrieges nutzten zahlreiche Mitglieder des polnischen Widerstandes den Namen als Pseudonym. In dem auch mehrfach als Theaterstück aufgeführten und 1893 veröffentlichten Roman Die Emanzipierten des polnischen Autors Bolesław Prus trägt eine der Hauptfiguren den Namen Student Kotowski. Die polnische Autorin Krystyna Piotrowska-Breger veröffentlichte 2010 darüber hinaus unter dem Titel Ja, Kotowski ein Kinderbuch. Des Weiteren wurde in Krakau der Straßenzug Ulica Kotowskiego nach dem polnischen Pädagogen Florian Kotowski und in Skulsk die Promenade Skwer Kotowskich nach der Familie des früheren jüdischen Gemeindevorstehers Yizhak Kotowski benannt.

Namensträger 
 Adam Kotowski (1626–1693), polnischer Truchsess unter König Jan Sobieski
 Albert Stefan Kotowski (* 1949), polnischer Historiker und Professor an der Universität Bydgoszcz
 Alexander Kotowski (* 1996), deutscher Tischtennisspieler
 Alfons Kotowski (1899–1944), polnischer Major und Widerstandskämpfer im Zweiten Weltkrieg
 Alfons Michael Kotowski (1903–1994), deutscher Chemiker
 Alicja Jadwiga Kotowska (1899–1939), seliggesprochene Ordensschwester der Römisch-Katholischen Kirche
 Anatoli Haritonowitsch Kotowski (1921–1992), ukrainischer Schriftsteller
 Antoni Kotowski (1784–1845), polnischer Kanoniker, Metropolit und Publizist
 Barbara Kotowska (* 1966), polnische moderne Fünfkämpferin und zweifache Weltmeisterin
 Bolesław Kotowski (1908–1996), polnischer Exilpolitiker
 Cerstin Richter-Kotowski (* 1962), deutsche Politikerin (CDU) und Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses
 Damazy Kotowski (1861–1943), polnischer Maler des Impressionismus
 Dan Kotowski (* 1967), US-amerikanischer Politiker (DP), Senator des US-Bundesstaates Illinois
 Edward Kotowski (* 1941), polnischer Kunsthistoriker und Resident des ehemaligen polnischen Staatssicherheitsdienstes
 Elke-Vera Kotowski (* 1961), deutsche Literaturwissenschaftlerin und Schriftstellerin
 Eugeniusz Kotowski (1922–1992), polnischer Animationsfilmregisseur
 Ferdynand Kotowski, polnischer Liturgiekomponist
 Florian Kotowski († 1940), polnischer Pädagoge und Aktivist
 Florian Leon Kotowski († 1704), polnischer Marschall und Mitglied des Sejm
 Georg Kotowski (1920–1999), deutscher Politiker (CDU), MdB
 Grigori Iwanowitsch Kotowski (1881–1925), sowjetischer General und kommunistischer Revolutionär
 Henry Kotowski (1944–2019), deutscher Musiker

 Janusz Kotowski (* 1966), polnischer Politiker (PiS) und Bürgermeister der masowischen Stadt Ostrołęka
 Jerzy Kotowski (1925–1979), polnischer Kameramann und Filmregisseur
 Katarzyna Kotowska (* 1956), polnische Schriftstellerin, Illustratorin und Preisträgerin des Hans-Christian-Andersen-Literaturpreises
 Kazimierz Kotowski (* 1951), polnischer Politiker (PSL) und Mitglied des Sejm
 Konrad Kotowski (1940–2008), deutscher Kameramann und Preisträger des Locarno-Filmfestival-Kamerapreises
 Konstanty Kotowski (1610–1665), polnischer Verschwörer, Marschall und Oberst der litauischen Kavallerie
 Krzysztof Kotowski (* 1966), polnischer Schriftsteller
 Ludwik Kotowski (1911–1994), polnischer Oberleutnant und Widerstandskämpfer im Zweiten Weltkrieg
 Maciej Kotowski (* 1975), kanadisch-polnischer Ökonom und Professor an der Harvard-Universität
 Maja Kotowskaja (* 1979), russische Popmusikerin
 Mariusz Kotowski (* 1967), polnischer Publizist, Filmregisseur und Produzent zahlreicher Hollywoodfilme
 Michael Franklin Kotowski (* 1941), amerikanischer Politiker (DP) und ehemaliger Bürgermeister der kalifornischen Stadt Campbell
 Michał Marian Kotowski (1862–1916), polnischer Theaterschauspieler
 Mirko Kotowski (* 1980), deutscher Fußballspieler
 Monika Kotowska (1942–2012), polnische Schriftstellerin und Drehbuchautorin
 Olha Kotowska (* 1983), ukrainische Leichtathletin
 Paul Kotowski (1904–1971), deutscher Physiker
 Ralf Kotowski (* 1940), ehemaliger Dissident und Inhaftierter des Ministeriums für Staatssicherheit in der DDR
 Tadeusz Kotowski, polnischer Theologe und Missionar der Römisch-Katholischen Kirche in Brasilien
 Timo Kotowski (* 1978), deutscher Journalist
 Witold Kotowski (1893–1969), polnischer Maler des Realismus
 Włodzimierz Kotowski (* 1928), polnischer Chemiker und Professor an der Technischen Universität Opole
 Yizhak Kotowski, polnisch-jüdischer Politiker und ehemaliger Vorsteher der großpolnischen Landgemeinde Skulsk
 Zbigniew Kotowski (* 1959), polnischer Maler des Fotorealismus

Siehe auch 
 Palais Kotowski, barockes Stadtschloss aus dem 17. Jahrhundert in Warschau
 Kotowskie, Ortschaft in der polnischen Woiwodschaft Großpolen
 Kotowskoe, Ortschaft im moldawischen Autonomiegebiet Gagausien
 Kotowske, eine Reihe von Ortschaften in der Ukraine
 Kotowsk, eine Reihe von Städten in den Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion

Literatur 
 Polnischer Biographischer Index: Kotowski von Gabriele Baumgartner, Saur, München 2004, S. 791, ISBN 3-598-34506-2
 Von Dirschau bis Thorn. Chronik Kotowski (1800–1920) von Peter Michael Kotowski, SV, Kassel 1991, ohne ISBN

Einzelnachweise 

Familienname
Polnischer Personenname